Weissinger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Weissinger (1945–1993), österreichischer Herpetologe
 Johannes Weissinger (1913–1995), deutscher Mathematiker
 Patrick Weissinger (* 1973), deutscher Wasserballspieler und -trainer
 René Weissinger (* 1978), deutscher Radrennfahrer
 Roland Weissinger (* 1952), deutscher Radrennfahrer